Василевка () — село в Новомиргородском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 123 человека. Почтовый индекс — 26021. Телефонный код — 05256. Код КОАТУУ — 3523881303.

Местный совет 
26021, Кировоградская обл., Новомиргородский р-н, с. Дибровка, ул. Лесная, 1

Ссылки 
 Василевка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Новомиргородского района